3 miejscowości w Polsce:
 Jarzębiec – leśniczówka w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Jarzębiec – osada w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice
 Jarzębiec – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Płoskinia

Oraz:
 Jarzębiec – przystanek osobowy w województwie warmińsko-mazurskim